Die Gerry Weber Open 2012 war ein Tennisturnier, welches vom 11. bis zum 17. Juni 2012 in Halle stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde auf Rasen ausgetragen. In der gleichen Woche wurden im Londoner Queen’s Club die AEGON Championships gespielt, die genau wie die Gerry Weber Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählen.

Titelverteidiger im Einzel war Philipp Kohlschreiber, der im Halbfinale gegen seinen Landsmann Tommy Haas ausschied. Dieser konnte sich auch im Finale durchsetzen und mit einem Sieg über Rekordtitelträger Roger Federer seinen zweiten Titel in Halle gewinnen. Im Doppel traten Rohan Bopanna und Aisam-ul-Haq Qureshi nicht mehr gemeinsam zur Titelverteidigung an. Während Bopanna nicht am Turnier teilnahm, erreichte Qureshi mit Jean-Julien Rojer wieder das Finale, wo sie Treat Conrad Huey und Scott Lipsky besiegten.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, das der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Einzel erhielten die vier topgesetzten Spieler in der ersten Runde ein Freilos.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 9. bis 11. Juni 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 94 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 71 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Halle (Westf.)